

Загорна () — село у Каушенському районі. Входить до складу комуни Кіцкань.
 Загорна () — село у Шолданештському районі. Входить до складу комуни Добруша.